Флаг муниципального образования Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 мая 2012 года решением Совета депутатов Заборьевского сельского поселения № 134 как флаг Заборьевского сельского поселения и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7677.

Законом Ленинградской области от 2 июня 2014 года № 27-оз, Подборовское и Заборьевское сельские поселения объединены в Лидское сельское поселение.

Решение Совета депутатов Лидского сельского поселения от 31 октября 2016 года № 133 данный флаг был утверждён флагом Лидского сельского поселения.

Описание 
«Флаг муниципального образования Заборьевское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Заборьевское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в красном, синем, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле с лазоревой (синей, голубой) оконечностью — восемь золотых боевых топоров без древков, сложенных в фигуру наподобие солнцеворота по ходу солнца лезвиями наружу; соседние соприкасаются невидимыми торцами проушин; каждая с остроконечным обухом, направленным внутрь сквозного отверстия образуемой топорами фигуры; поверх поля и оконечности — серебряная голова Наяды в головном уборе, подобном морской раковине, и с волосами расходящимися в каждую сторону тремя локонами, подобными потокам соединяющимися в узел на концах, вписанных по сторонам».

Обоснование символики 
Современная территория Заборьевского сельского поселения относилась к двум погостам Обонежской половины Бежецкой пятины Великого Новгорода. После присоединения в 1478 году к Москве новгородские владения были разделены на пять частей (пятин), одной из которых была Бежецкая пятина. Для удобства в управлении каждая пятина делилась на половины, а те, в свою очередь — на множество округов, называвшихся погостами. Сведения о погостах содержатся в Писцовых книгах Бежецкой пятины. Погост означал административный сельский округ, группу селений, связанных общим управлением. Главное селение округа называлось погостом. Погостский округ был равнозначен по своему значению понятию волость.
       
На территории Заборьевского сельского поселения расположена деревня Перун (а в дореволюционное время — и одноимённая дворянская усадьба), находящаяся на правом берегу реки Колпь, вблизи границы Вологодской и Ленинградской областей.

Перун — главный бог у славян дохристианского времени — громовержец, покровитель военных. Перуна называли княжьим богом, поскольку он покровительствовал князям, символизируя их власть.

Важным атрибутом Перуна считался топор. С данным фактом связывают многочисленные амулеты-топорики, находимые археологами на древнерусских землях и связываемые с дружинной средой (Перун — покровитель князя и дружины). Считается, что амулеты-топорики выдавались отрокам, а по мере входа их в дружину — воспринимались и как символ принадлежности к ней.

Восемь золотых секир без древков, сложенных в фигуру наподобие солнцеворота по ходу солнца лезвиями наружу; соседние соприкасаются невидимыми торцами проушин; каждая с остроконечным обухом, направленным внутрь сквозного отверстия образуемой секирами фигуры — напоминание о бывшей дворянской усадьбе и деревне Перунь (происхождении их названий).

Серебряная голова наяды в головном уборе, подобном морской раковине, и с волосами расходящимися в каждую сторону тремя локонами, подобными потокам соединяющимися в узел на концах — символ рек и ручьев. На территории Заборьевского сельского поселения протекают Лидь, Колпь, Меженка, Белая, Ишановка, многочисленные ручьи.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, самоотверженности, праздника, солнца и тепла.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. Напоминание о протекающих по территории Заборьевского сельского поселения (также как и символ головы Наяды) многочисленных речушках и расположенных здесь озёрах.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания